Бела Црква се може односити на:

 Бела Црква, градско насеље и седиште истоимене општине у Јужнобанатском округу, Војводина, Србија;
 Бела Црква (Крупањ), насеље у општини Крупањ, Србија;
 Бела Црква (Ораховац), насеље у општини Ораховац, Косово и Метохија, Србија;
 Бела Црква (Кривогаштани), насеље у општини Кривогаштани, Северна Македонија;

или:

 Општина Бела Црква, општина у Јужнобанатском округу, Војводина, Србија;

или:

 Бела Црква Брезовска, црква у селу Брезови код Ивањице;
 Бела Црква Каранска, црква у селу Карану код Ужица;

или:

 Горња Бела Црква, насеље у општини Ресан, Северна Македонија;
 Доња Бела Црква, насеље у општини Ресан, Северна Македонија;

или:

 Топличка Бела Црква, изворни српски назив за град Куршумлију;

или:

 Бела Црква (Украјина), град у Кијевској области, Украјина.